Pseudopachychaeta är ett släkte av tvåvingar. Pseudopachychaeta ingår i familjen fritflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fritflugor
Pseudopachychaeta